Raça ou Corrida - em inglês, ambos referidos pelo termo "race"
Ou ainda:
Cabo Race - um cabo sito
Harley Race - um ex-lutador de wrestling profissional
Rat Race - um filme norte-americano de comédia

Desambiguação